Zawody drużynowe – były jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa alpejskiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018. Był to debiut tej konkurencji podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Konkurencja ta została włączona do programu igrzysk w czerwcu 2015 roku podczas obrad Komitetu Wykonawczego MKOl
Zawody zostały przeprowadzone 24 lutego 2018 w ośrodku narciarskim Jeongseon Alpine Centre, umiejscowionym w Jeongseon.
Drużyny biorące udział w zawodach zostały rozstawione zgodnie z klasyfikacją Pucharu Narodów w narciarstwie alpejskim przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich.

Zasady 
Zawody odbywały się w slalomie równoległym, Drużyny składały się z czterech zawodników (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) oraz dwóch rezerwowych. Były cztery przejazdy (dwa kobiet i dwa mężczyzn) - zwycięzca zdobywał punkt dla swojej drużyny. W przypadku remisu po czterech przejazdach - sumowano najlepszy przejazd zawodnika i zawodniczki z danego kraju i porównywano czasy - do dalszej rundy awansowała drużyna z lepszym czasem.

Drużyny 

 
 Stephanie Brunner
 Katharina Gallhuber
 Katharina Liensberger
 Manuel Feller
 Michael Matt
 Marco Schwarz
 
 Gabriela Capová
 Martina Dubovská
 Kateřina Pauláthová
 Ondřej Berndt
 Filip Forejtek
 Jan Zabystřan
 
 Adeline Baud-Mugnier
 Nastasia Noens
 Tessa Worley
 Julien Lizeroux
 Clément Noël
 Alexis Pinturault
 
 Candace Crawford
 Erin Mielzynski
 Laurence St. Germain
 Phil Brown
 Trevor Philp
 Erik Read
 
 Gim So-hui
 Kang Young-seo
 Jung Dong-hyun
 Kim Dong-woo
 
 Lena Dürr
 Marina Wallner
 Fritz Dopfer
 Alexander Schmid
 Linus Straßer
 
 Nina Løseth
 Kristin Lysdahl
 Maren Skjøld
 Sebastian Foss Solevåg
 Leif Kristian Nestvold-Haugen
 Jonathan Nordbotten
  Sportowcy z Rosji
 Anastasija Siłantjewa
 Jekatierina Tkaczenko
 Aleksandr Choroszyłow
 Iwan Kuzniecow

 
 Soňa Moravčíková
 Veronika Velez-Zuzulová
 Petra Vlhová
 Matej Falat
 Adam Žampa
 Andreas Žampa
 
 Ana Bucik
 Maruša Ferk
 Tina Robnik
 Štefan Hadalin
 Žan Kranjec
 
 Patricia Mangan
 Megan McJames
 Alice Merryweather
 David Chodounsky
 Mark Engel
 Nolan Kasper
 
 Denise Feierabend
 Wendy Holdener
 Luca Aerni
 Daniel Yule
 Ramon Zenhäusern
 
 Frida Hansdotter
 Anna Swenn-Larsson
 Emelie Wikström
 Mattias Hargin
 Kristoffer Jakobsen
 André Myhrer
 
 Szonja Hozmann
 Mariann Mimi Maróty
 Márton Kékesi
 Dalibor Šamšal
 
 Charlie Guest
 Alexandra Tilley
 David Ryding
 Laurie Taylor
 
 Federica Brignone
 Chiara Costazza
 Irene Curtoni
 Stefano Gross
 Riccardo Tonetti
 Alex Vinatzer

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018